Воскова пальма — під цією назвою відомо невелике число пальм, що мають воскові нальоти на різних своїх частинах. Найбільш відомі дві з таких пальм:

 Коперникова пальма (Copernicia prunifera) або «карнауба» — вид пальм, що найпоширеніша в Бразилії, де росте іноді цілими лісами.
 Андська воскова пальма (Ceroxylon) — рід пальм, що мешкають в південно-американських Кордильєрах — Андах Колумбії, Венесуели і Еквадору, з яких найбільш відомі Ceroxylon alpinum і Ceroxylon ceriferum.

Джерела 

 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. 
 Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил. 

Пальмові